«Урбаністична мультимедійна утопія» — український короткометражний відеофільм режисера Чепелик Оксани.

Посилання 
 https://web.archive.org/web/20140312225140/http://mari.kiev.ua/2005_03_13.pdf
 https://web.archive.org/web/20140312212852/http://mediaartlab.org/en/node/76
 http://www.academia.edu/3191197/_
 

Фільми українською мовою
Короткометражні фільми України
Фільми 2002
Українські фільми 2002
Фільми Оксани Чепелик